David Attenborough
 Sir David Attenborough (schip, 2018)